Nesi ist der Familienname folgender Personen:

 Mary-Ellen Nesi, kanadisch-griechische Opernsängerin (Mezzosopran)
 Nerio Nesi (* 1925), italienischer Geschäftsmann und Politiker